Best of est une compilation de la chanteuse Jeanne Mas. 
Le remixe inédit de Toute première fois, inclus en bonus de l'album, fut extrait en single avec une sortie commerciale en CD single et Vinyle Maxi 45T. Celui-ci se classa  du top single en France, et le Best Of, 13ème du Top Compilations.

Titres 

 Toute première fois
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Johnny, Johnny
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 En rouge et noir
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Oh mama
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Cœur en stéréo
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Bébé rock
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Lisa
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 S'envoler jusqu'au bout
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Lola
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Sauvez-moi
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Les crises de l'âme
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Vivre libre
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 La geisha
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 L'art des femmes (Angela)
 extrait de l'album L'art des femmes, 1990
 Toute première fois (remix)
 Medley

Single 
 Toute première fois (FDP remix) - 2004 ( France)

Best of
Compilation musicale sortie en 2004
Album publié par EMI Group